Hundsnurscher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hundsnurscher (1935–2017), deutscher Germanist
 Franz Hundsnurscher (Archivar) (1933–2007), deutscher Theologe, Kirchenarchivar und -historiker